Warth est une commune du Vorarlberg, en Autriche ;
 Warth est une commune de Basse-Autriche, en Autriche.
 Otto Warth, architecte allemand

Homonymie de toponyme